Галуппи — итальянская фамилия. Известные носители:
 Галуппи, Бальдассаре (1706—1785) — итальянский композитор.
 Галуппи, Паскале (1770—1846) — итальянский философ.